Il doppio del torneo di tennis Messina Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Messina Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Germán López Montoya e Francisco Roig. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Pablo Arraya e Carlos Costa con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di Serie

  Horacio de la Peña /  Alexander Mronz (primo turno)
  Juan Carlos Báguena /  Marcos Górriz (quarti di finale)

  José Manuel Clavet /  João Cunha e Silva (quarti di finale)
  Renzo Furlan /  Federico Mordegan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Messina Challenger 1990